Miejscowości w Polsce:
 Łopienie-Jeże
 Łopienie-Szelągi
 Łopienie-Zyski